West Side Story peut faire référence à :

Arts 
 West Side Story est une comédie musicale par Leonard Bernstein (musique) et Arthur Laurents (livret). 
 West Side Story est un film musical de Robert Wise et Jerome Robbins, transposition à l'écran de la précédente et sorti en 1961.
 West Side Story, film américain de Steven Spielberg sorti en 2021 et également adapté de la comédie musicale.
 Westside Story: The Compton Chronicles est un album du rappeur américain The Game
 West Side Story est un album de latin jazz de Cal Tjader de 1960.

Anthropologie 
 West Side Story, modèle de Michel Brunet sur l'origine évolutive des homininés, réfutant ou complétant celui de l'East Side Story.